Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате России 2021/2022 годов минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Сочи» (Сочи)

«Динамо» (Москва) 

* В матче 24-го тура «Нижний Новгород» — «Динамо» мяч в свои ворота забил Кирилл Гоцук.

В матче 30-го тура «Динамо» — «Сочи» мяч в свои ворота забил Кристиан Нобоа.

** Сандро Шварц получил дисквалификацию на 1 матч за попытку «конфронтации с судьёй» после матча 28-го тура «Крылья Советов» — «Динамо», на время дисквалификации его обязанности исполнял Волкан Булут.

«Краснодар» (Краснодар) 

* В матче 27-го тура «Краснодар» — «Ростов» мяч в свои ворота забил Игорь Калинин.

** «Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк. Позже Классон и Кабелла расторгли контракты с клубом по обоюдному согласию сторон.

*** Виктор Гончаренко в матче 8-го тура «Ахмат» — «Краснодар» был удалён за оскорбление арбитра, за что получил дисквалификацию на 3 матча (1 условно), на время дисквалификации его обязанности исполнял Александр Ермакович.

ЦСКА (Москва)

«Локомотив» (Москва) 

* В матче 12-го тура «Локомотив» — «Сочи» мяч в свои ворота забил Игорь Юрганов.

В матче 13-го тура «Нижний Новгород» — «Локомотив» мяч в свои ворота забил Иван Миладинович.

«Ахмат» (Грозный) 

* В матче 4-го тура «Ахмат» — «Динамо» мяч в свои ворота забил Антон Шунин.

В матче 14-го тура «Ахмат» — «Нижний Новгород» мяч в свои ворота забил Даниил Пенчиков.

«Крылья Советов» (Самара) 

* В матче 8-го тура «Крылья Советов» — «Ростов» мяч в свои ворота забил Баштуш.

В матче 15-го тура «Крылья Советов» — «Урал» мяч в свои ворота забил Артём Мамин.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 

* В матче 5-го тура «Нижний Новгород» — «Ростов» мяч в свои ворота забил Лукас Масоэро.

В матче 7-го тура «Ростов» — «Краснодар» мяч в свои ворота забил Урош Спаич.

В матче 10-го тура «Локомотив» — «Ростов» мяч в свои ворота забил Джирано Керк.

В матче 21-го тура «Рубин» — «Ростов» мяч в свои ворота забил Сильвие Бегич.

** «Ростов» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Армин Гигович, Понтус Алмквист и Кэнто Хасимото.

*** В матче 1-го тура «Ростов» — «Динамо» обязанности главного тренера исполнял Виталий Кафанов вместо дисквалифицированного Валерия Карпина.

«Спартак» (Москва) 

* «Спартак» по просьбе Джордана Ларссона приостановил действие контракта с игроком.

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 

* В матче 5-го тура «Нижний Новгород» — «Ростов» мяч в свои ворота забил Максим Осипенко.

** «Нижний Новгород» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Сильвестр Игбун и Ларс Олден-Ларсен.

*** Александр Кержаков пропустил игры 19-го тура «Нижний Новгород» — «Урал» и 29-го тура «Сочи» — «Нижний Новгород» из-за болезни, во время его отсутствия его обязанности исполнял Владимир Казаков.

«Урал» (Екатеринбург) 

* В матче 23-го тура ЦСКА — «Урал» мяч в свои ворота забил Яка Бийол.

** «Урал» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Денис Кулаков, Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе.

«Химки» (Химки) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

В матче 22-го тура «Урал» — «Химки» мяч в свои ворота забил Иван Кузьмичёв.

В матче 26-го тура «Химки» — «Крылья Советов» мяч в свои ворота забил Александр Солдатенков.

** «Химки» по просьбе игроков приостановили действие контрактов следующих футболистов: Филип Дагерстол, Дидье Ламкель Зе и Бруно Виана. Позже Ламкель Зе и Виана досрочно расторгли контракты с клубом по обоюдному согласию сторон.

*** Игорь Черевченко пропустил игру 8-го тура «Уфа» — «Химки» из-за недомогания, на время болезни его обязанности исполнял Валерий Климов.

**** Сергей Юран получил дисквалификацию на 2 матча за оскорбление судей после матча 27-го тура «Химки» — «Уфа», на время дисквалификации его обязанности исполнял Денис Попов.

«Уфа» (Уфа) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

«Рубин» (Казань) 

* В матче 3-го тура «Рубин» — «Ахмат» мяч в свои ворота забил Габриэл Янку.

В матче 7-го тура «Рубин» — «Урал» мяч в свои ворота забил Артём Мамин.

В матче 8-го тура «Рубин» — «Зенит» мяч в свои ворота забил Дмитрий Чистяков.

В матче 12-го тура «Уфа» — «Рубин» мяч в свои ворота забил Юрий Журавлёв.

В матче 23-го тура «Рубин» — «Химки» мяч в свои ворота забил Дмитрий Тихий.

** «Рубин» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Филип Уремович, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Хвича Кварацхелия, Сильвие Бегич и Хван Ин Бом. Позже Кварацхелия расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

*** Леонид Слуцкий в матче 8-го тура «Рубин» — «Зенит» был удалён за оскорбление арбитра, за что получил дисквалификацию на 1 матч, на время дисквалификации его обязанности исполнял Олег Веретенников.

«Арсенал» (Тула)

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Списки футболистов России по сезонам